Василий Кузьмич Рада́ев — эрзянский народный поэт, прозаик, редактор, педагог, создатель народного эпоса «Сияжар».

Биография 
Родился 13 марта 1907 года в селе Большой Толкай Бугурусланского уезда в семье крестьянина.

Свою трудовую деятельность начал с помощника библиотекаря (1920).

В 1925—1928 годах — ответственный секретарь волостного комитета ВЛКСМ в селе Малый и Большой Толкай; в 1929—1930 годах — председатель сельсовета и колхоза «Май» (Большой Толкай). После окончания рабфака в комвузе поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета, который закончил в 1934 году.

В 1934—1935 годах — редактор ардатовской («За колхозы») и дубёнской («Омбоце пятилетканть кис» — «За вторую пятилетку») районных газет республики Мордовии, литературный редактор журнала «Сятко»; в 1935—1937 годах — учёный секретарь, научный, старший научный сотрудник Мордовского научно-исследовательского института национальной культуры.

Работал учителем в школе села Большой Толкай), преподавателем Ичалковского педучилища в Мордовии. Результатом его педагогической деятельности явилось воспитание следующего поколения эрзянских поэтов и деятелей культуры Мордовии (Числав Журавлев, Михаил Втулкин и другие).

Бугурусланский уезд издавна был одним из важных центров формирования эрзянской национальной культуры и литературы. Отсюда в литературу пришла большая группа поэтов, учёных, писателей — П. С. Кириллов, Т. А. Раптанов, К. С. Петрова, А. Моро, А. М. Лукьянов и др., в том числе известные эрзянские сказители А. С. Журавлёв, К. Г. Батраев, И. П. Новокаев, Е. П. Бузуев, Я. В. Губернский, И. П. Верховцев, С. М. Люлякина. Со всеми Радаев был в близких, дружеских отношениях, такое знакомство плодотворно способствовало его творчеству. Многие помогали ему в сборе эрзянского фольклора, легенд и преданий, народных песен, всё, что составило впоследствии содержательную и художественно-эстетическую основу созданного им эпоса.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер 6 декабря 1991 года в селе Берсеневка Лямбирского района Республики Мордовии. Похоронен в .

Труды 
Автор критических статей по различным проблемам эрзянской литературы, по творчеству отдельных писателей. Занимался сбором фольклора, обработкой сказаний эрзянского народа.

Первое стихотворение «Пастухонь думат» («Думы пастуха») вышло в 1926 году в газете «Якстере теште» («Красная звезда»). В 1920-е годы стал писать в различные газеты («Голос молодежи», «Молодая деревня» и «Беднота»). Пишет художественные произведения на родном эрзянском языке. В своих довоенных очерках, рассказах, стихотворениях писатель повествует об обновляющейся деревне, об изменении психологии труженика села, о новых прогрессивных явлениях, способствующих укреплению экономики страны.

Будучи школьным преподавателем, Василий Радаев писал и для детей. Спустя многие десятилетия молодежь читает его произведения «Бишка», «Интернат», «Тетят-церат» («Отец с сыном»), «Максозь вал» («Обещанное слово»), «Тимуровецт» («Тимуровцы»).

Прозаические произведения опубликованы в сборниках «Вечкевикс содавиксэнь» («Любимые знакомые», 1964), «Шошма леенть чиресэ» («На Шошме-реке», 1967), «Истяяк сакшны часиясь» («И так приходит счастье», 1969) и др.

Из прозаических произведений Радаева хрестоматийной стала его повесть «Сад» (1940), где на интересном жизненном материале остро, художественно убедительно показаны новые взаимоотношения между представителями молодого поколения колхозного села, отношение молодых к личному и общественному. Сад как бы символизирует светлые, добрые начала, за которые как раз и ратуют положительные герои повести.

В развитие мордовской литературы В. Радаев внёс свою весомую лепту и как критик. Им написано множество литературно-критических статей по различным проблемам эрзянской литературы, по творчеству отдельных мордовских писателей: «Как надо и как не надо учиться у классиков», «Об эрзянской художе-ственной литературе молодых», «Как и о чём пишет Никул Эркай», «Об ударении в эрзянском языке», «Голоса молодых», «Молодым необходима помощь» и многие другие.

Будучи великолепным мастером обработки народных сказаний Василий Кузьмич очень много времени и сил уделял сбору и обработке эрзянского фольклора, записывал многочисленные легенды и предания Куйбышевской, Оренбургской областей, делал литературную обработку этих материалов. Результатом четырёх десятилетий такой плодотворной работы явилась эпическая поэма «Сияжар» (1960). Которая стала носителем и выразителем энциклопедии родного языка и представляет собой концентрат эрзянского фольклора и искусства. Поэма «Сияжар» без преувеличения является эпосом эрзянского народа, который можно поставить в один ряд с «Калевалой» и «Калевипоэгом».

На основе фольклорных материалов была написана на эрзянском языке «Пенза ды Сура» («Пенза и Сура», 1972).

Совместно со своим другом писателем Михаилом Алексеевичем Втулкиным составляет сборник «Эрзянь легендат, преданият ды евтамот» («Эрзянские легенды, предания и сказы», 1977), «Тюштя» (1991).

Достижения 
В 1966 году принят в члены Союза писателей СССР.

Лауреат Государственной премии Мордовии (1979); Народный писатель Мордовии (1980).

Основные издания 
 На эрзянском языке
 Сияжар / Эрзянь народонь моротнень пурнынзе ды тейсь тенст литературной обработка В. К. Радаев. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1960. — 195 с.
 Сияжар / Ёвтамотнень пурнынзе ды литературнойстэ сёрмадынзе B. Радаев. — Омбоце издания, одов витнезь ды поладозь. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1973. — 340 с.
 Рец.: Корсаков И. «Сияжарось» — мордовской народонть эпической поэма II Сурань толт. — 1961. — № 4. — С. 83—87.
 Мокшин Н. «Сияжар» // Эрзянь правда. — 1961. — 24 февр.
 Суров Э. Ков ёмась «Сияжар?» // Эрзянь правда. — 1963. — 14 авг.
 Радаев В. Кода чачсь «Сияжарось»// Эрзянь правда. — 1964. — 2 окт.
 Инжеватов И. Мордовский эпос «Сияжар» // Сов. Мордовия. — 1966. — 11 нояб.
 Прекин Г. Няфтьф народть историяц // Мокшень правда. — 1976. — 18 дек.
 Абрамов К. «Сияжар» — предвестник эпоса // Советская Мордовия. — 1978. — 26 нояб.
 Алешкин А. Мордовский героический эпос «Сияжар» // Алешкин А. Единство традиций. — Саранск, 1978. — С. 38—63.
 «Сияжар» и мордовский народный эпос / М. Дорожкин, Г. Меркушкин, К. Самородов и др. // Сов. Мордовия. — 1978. — 24 дек.
 Инжеватов И. «Сияжардо» вал: Аравтозь Мордовской АССР-нь Государственной премияс // Эрзянь правда. — 1978. — 18 нояб.
 Климович Л. «Сияжар» // Мол. гвардия. — 1978. — № 8. — С. 286—289.
 Корсаков И. Ине ояксчинь памятник // Эрзянь правда. — 1978. — 9 дек.
 Пухов Ю. Народный богатырь// Литературная Россия. — 1978. — 18 авг. (№ 33). — C. 9.
 Сонаева В. Народонть эрямодо книга // Эрзянь правда. — 1978. — 7 дек.
 Ширяев А. Вечкемадо евтамо // Эрзянь правда. — 1978. — 23 нояб.
 Алешкин А. Мокшэрзянь героический эпоссь // Мокша. — 1979. — № 1. — С. 62—65.
 Домокош П. Рядом с «Калевалой» // Сов. Мордовия. — 1984. — 27 окт.
 «Сияжар» — по-венгерски // Молодой ленинец. — 1984. — 23 дек.
 Ефимова М. Мордовский народный эпос в поэме В. К. Радаева «Сияжар» // Горение. — Саранск, 1986. — С. 235—251.
 Алешкин А. Книжные формы народного эпоса и их соотношение с фольклорной традицией // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 57—68.
 Алешкин А. Сиянь каркс // Алешкин А. Арьсемат. — Саранск, 1989. — С. 46—52.
 Домокош П. Является ли «Сияжар» третьим финно-угорским эпосом // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 68—79.
 Климович Л. И. «Сияжар» // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 104—107.
 Корсаков И. М. Русско-мордовские связи в фольклоре // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 79—92.
 «Сияжар» и мордовский народный эпос // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 107—110.
 Инжеватов И. «Сияжардонть» // Эрзянь правда. — 1994. — 20 окт.
 Кудаев С. «Сияжар» эпость риторикац // Мокшень правда. — 1994. — 21 мая.
 Вечкевикс содавиксэнь: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1964. — 64 с.
 Рец.: Кавтаськин Л. Вейке сборникте арсемат // Эрзянь правда. — 1965. — 22 сент.
 Шошма леенть чиресэ: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1967. — 68 с.
 Истяяк сакшны часиясь: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1969. — 120 с.
 Пенза ды Сура: Кезэрь пингень ёвтамот. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1972. — 220 с.
 Рец.: Инжеватов И. «Пенза ды Сура» // Эрзянь правда. — 1968. — 9 апр.
 Инжеватов И. Кода чачсь «Пенза ды Сура» поэмась // Эрзянь правда. — 1972. — 17 июня
 Алешкин А. В. Спор продолжается // Алешкин А. Единство традиций. — Саранск, 1978. — С. 23—38.
 Инжеватов И. «Пенза ды Сура» поэмадонть // Эрзянь правда. — 1995. — 18 июля.
 Эрзянь легендат, преданият ды ёвтамот / Пурнызь ды литературнойстэ сёрмадызь В. Радаев ды М. Втулкин. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1977. — 182 с.
 Рец.: Мартынов А. Эрзянь легендат, преданият, ёвтамот // Сятко. — 1977. — № 6. — С. 68—69.
 Сурай. Эпической поэмат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1980. — 108 с.
 Тюштя: Ёвтамот / Сёрмадынзе В. Радаев эрзя-мокшонь фольклоронть коряс. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1991. — 208 с.
 Рец.: 3иновьев Н. Тюштядо ёвтнемат // Эрзянь правда. — 1991. — 13 авг.
 Ине виень эрзя: Ёвтнемат Михаил Боровдо / В. Радаев, М. Втулкин. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1992. — 69 с.
 Сад: Повесть // Сятко. — 1940. — № 1. — С. 14—37; № 2. — С. 15—33; № 3. — С. 41—58; № 4. — С. 41—63; № 5. — С. 6—34; № 8. — С. 32—55; № 9. — С. 20—35; № 10. — С. 41—83; № 11. — С. 18—38; № 12. — С. 33—50.
 Кавказской легендат // Сятко. — 1941. — № 6. — С. 36—42.
 Орлик: Ёвтнема // Одксчи. — Саранск, 1941. — С. 3—26.
 Идезь тейтерне // Сятко. — 1966. — С. 80—86.
 Кить ды киулот: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 5. — С. 34—47; Велень валске. — Саранск, 1986. — С. 21—45; Сятко. — 1995. — № 4. — С. 88—100.
 Оксана Карповна: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 2. — С. 43—57.
 Пазонь паро ломань: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 6. — С. 45—49; Эрзянь правда. — 1972. — 15 янв.
 Кармай ЭВГА // Сятко. — 1972. — № 6. — С. 42—50.
 Пинге печтемс — аволь ансяк цецят сезнемс: Ёвтнема // Сятко. — 1973. — № 2. — С. 41—48.
 Кирдяновонь ильветьксэнзэ: Ёвтнема // Эрзянь правда. — 1974. — 21, 24, 26, 28, 31 дек.
 Соловей Окся: Ёвтнема // Эрзянь правда. — 1975. — 8, 11, 13, 15 марта; Эрзянь правда. — 1980. — 19, 21, 23, 26 февр.
 Часиясь аволь свал цеця марто сы // Сятко. — 1977. — № 1. — С. 30—43.
 Комсомолецэнь седей: Ёвтнема // Сятко. — 1978. — № 4. — С. 44—52.
 Масторонь чачома: Кезэрь пингень миф // Сятко. — 1978. — № 1. — С. 55—67.
 Авань уцяска: Документальной ёвтнема // Сятко. — 1979. — № 6. — С. 44—48.
 Ильветьксэнь витема: Ёвтнема //Сятко. — 1979. — № 1. — С. 16—23.
 Эрзянь ёвтамот: Каштан пиче; Пештине; Вадрясь а кекшеви; Кодаяк; Кавто купецть; Кенгелеманть кевеськак а вечксы / Пурнызе ды литературнойстэ сёрмадызе В. К. Радаев // Сятко. — 1982. — № 2. — С. 62—68.
 Мокшонь тейтерь: Поэма // Сятко. — 1984. — № 1. — С. 47—52.
 Телень якшамо чистэ; Ташто межа; Чадыведь шкане // Сятко. — 1985. — № 1. — С. 63—67.
 Ломанть иля чумондо, зярдо чумось тонсь… / /Откстомозь мастор. — Саранск, 1987. — С. 70—90.
 Гурьян: Ёвтамо // Сятко. — 1989. — № 1. — С. 46—48; № 2. — С. 3—7; № 3. — С. 3—5.

 На русском языке
 Сияжар: Сказания мордовского народа / Собр. и лит. обраб. В. Радаев; Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков; худож. А. Коровин. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. — 240 с.
 Сияжар: Сказания мордовского народа / Собр. и лит. обраб. В. Радаев; Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков; Худож. Н. Протасов. — : Современник, 1989. — 303 с.
 Сурай: Древнее мордовское сказание / Пер. с мордов.-эрзя В. Юшкин; Худож. Ю. Смирнов. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1985. — 64 с.
 Рец.: Тангалычев К. О мужестве, правде, любви // Сов. Мордовия. — 1986. — 20 февр.
 Как кузнец соседа подковал: Легенды, предания и былинки / Пер. с мордов.-эрзя М. Втулкин. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1988. — 160 с.
 И так приходит счастье…: Рассказ // Рассвет. — Саранск, 1970. — С. 188—193.
 Приручение быков / Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков // Родное Присурье. — Саранск, 1980. — С. 63—68.
 Оксана Дубровая: Рассказ / Пер. В. Радаев // Земля моя. — Саранск, 1985. — С. 35—47.
 Встреча с медведем: Из цикла эпических сказаний // Лит. Россия. — 1985. — 12 июля (№ 28). — С. 15.

Примечания

Литература 
 О жизни и творчестве
 Инжеватов И. Писатель, педагог, фольклорист // Эрзянь правда. — 1967. — 15 марта.
 Инжеватов И. В. Радаевень творчествасо фольклорось // Сятко. — 1968. — № 3. — С. 70—71.
 Инжеватов И. Василий Кузьмич Радаев // История мордовской советской литературы. — Саранск, 1971. — Т. 2. — С. 263—276.
 Инжеватов И. Василий Кузьмич Радаев // Инжеватов И. На службе народа. — Саранск, 1973. — С. 67—94.
 Писательти В. К. Радаевонди — 70 киза // Мокшень правда. — 1977. — 12 марта.
 Радаев Василий Кузьмич // Писатели Мордовии: Рекл. справ. — Саранск, 1979. — С. 48.
 Демин В. Эрямось тердсь // Эрзянь правда. — 1980. — 19 апр.
 Брыжинский А. Василий Кузьмич Радаев: Шачема шистонза 75 кизонь топодемати // Мокша. — 1982. — № 2. — С. 48—49.
 Инжеватов И. Василий Кузьмич Радаев // Инжеватов И. Литература и жизнь. — Саранск, 1982. — С. 202—223.
 Инжеватов И. Писатель, фольклорист, педагог: К 75-летию со дня рождения // Сов. Мордовия. — 1982. — 12 марта.
 То же. // Эрзянь правда. — 1982. — 13 марта.
 Сятко. — 1982. — № 2. — С. 56—62.
 Самошкин А. На крыльях народной памяти // Сов. Мордовия. — 1984. — 11 авг.
 То же. // Судьба моя, Мордовия: Очерки о лауреатах Гос. премии Мордов. АССР. — Саранск, 1984. — С. 151—164.
 То же. // Аспект—89: Исследования по мордов. лит. — Саранск, 1989. — С. 92—102.
 Алешкин А. Народоньвиентьморыця // Сятко. — 1987. — № 2. — С. 49—50.
 Брыжинскии А. Василий Кузьмич Радаев // Мокша. — 1987. — № 2. — С. 42—43.
 Брыжинский А. Фольклоронть марго ояксчисэ // Эрзянь правда. — 1987. — 12 марта.
 Калмыкии И. Беспокойная душа // Сов. Мордовия. — 1987. — 13 марта.
 Кубанцев Т. Эряфонь виде килангса // Мокшень правда. — 1987. — 12 марта.
 Василий Кузьмич Радаев // Антология мордовской поэзии. — Саранск, 1987. — С.454—455.
 Малюков В. Уроктне марявильть праздникекс // Эрзянь правда. — 1989. — 9 мая.
 Зиновьев Н. «Сияжаронь» авторонть кедьсэ // Эрзянь правда. — 1990. — 24 февр.
 Радаев Василий Кузьмич: [Некролог] // Сов. Мордовия. — 1991. — 7 дек.
 Эрзянь правда. — 1991. — 7 дек.
 Доронин А. «Покш писательтнень ютксовейкесь»… В. К. Радаевень чачомачистэ 85 иетненень // Эрзянь правда. — 1992. — 12 марта.
 То же // Сятко. — 1992. — № 4. — С. 50—53.
 Доронин А. Кинть ютасы молицясь: Очерки. — Саранск, 1994. — С. 118—125.
 Доронин А. … Оцю писательхнень ёткста фкясь В. К. Радаевонь шачема шиста 85 кизонь топодемати // Мокша. — 1992. — № 4. — С. 41—44.
 От «Сияжара» до «Тюшти» // Сов. Мордовия. — 1992. — 12 марта.
 Зиновьев Н. Равтомбалень эрзя // Эрзянь правда. — 1993. — 28 сент.
 Василий Кузьмич Радаев (1907—1991) // Ваймонь лихтибрят: Мок-шеть и Якстерь тяштенять книгасна. — Саранск, 1994. — С. 179.
 Зиновьев Н. Василий Кузьмич Радаев // Зиновьев Н. Человек и время. — Саранск, 1995. — С. 164—171.
 Зиновьев Н. Василий Кузьмич Радаев // Зиновьев Н. Валдо тештень пусмо. — Саранск, 1996. — С. 32—43.
 Алешкин А. Радаев Василий Кузьмич // История Мордовии в лицах. — Саранск. 1997. — Сб. 2. — С. 421—423.
 Доронина П. Ёвкссто лисезь Сияжар: Лецтнема // Сятко. — 1997. — № 3/4. — С. 94—98.
 Тюштянть пингть содаец: Василий Кузьмич Радаевонь 90 кизонцты // Мокша. — 1997. — № 3/4. — С. 66—67.
 О присвоении почётного звания «Заслуженный писатель Мордовской АССР» Радаеву В. К.: Указ Президиума Верховного Совета Мордовской АССР // Сов. Мордовия. — 1982. — 13 марта.
 В. К. Радаевонди «Мордовскяй АССР-нь Народнай писатель» почет-най лемонь максомать колга: МАССР-нь Верховнай Советть указоц // Мокшень правда. — 1987. — 3 марта; Эрзянь правда. — 1987. — 3 марта; Сов. Мордовия. — 1987. — 1 марта.

 Библиография
 Самородов К. Т. Мордовская литература и критика. 1860—1963: Библиогр. указ. — Саранск, 1964. — С. 62, 116.
 Писатели советской Мордовии: Биобиблиогр. справ. — 2-е изд., испр. и доп. — Саранск, 1970. — С. 129—131.
 Мордовские писатели — детям: Указ. лит. — 2-е изд., доп. и перераб. — Саранск, 1987. — С. 129—131.
 Время и события. 1987: Указ. лит. — Саранск, 1986. — С. 13—14.

См. также 
 ЭРЗИАНА эрзянский литературный сайт
 Эрзянь морот (Нудей)
 Персональный сайт эрзянского поэта Числава Журавлёва

Ссылки 
 Библиотека литературы Мордовии
 Поэты Мордовии

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Эрзянские поэты
Эрзянские писатели
Народные писатели Мордовии